Elanga ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Elanga (* 2002), schwedischer Fußballspieler
 Joseph Elanga (* 1979), kamerunischer Fußballspieler